Graceville :

 Graceville, ville de Floride
 Graceville, ville du Minnesota.